Ho és el símbol de l'holmi
 Ho és una ètnia de Jharkhand
 Ho és la llengua pròpia de l'ètnia Ho de Jharkhand.
 Ho és una ciutat de Ghana